Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Coteaux :

Belgique 
 Rue des Coteaux à Bruxelles
 Rue des Coteaux à Herstal
 Rue des Coteaux à Verviers

France 
 Rue des Coteaux à Bouguenais
 Rue des Coteaux à François, dans le département des Deux-Sèvres
 Rue des Coteaux à Gunsbach
 Rue des Coteaux à Pontoise

Notes et références 

Coteaux